Family Computer, a Nintendo Entertainment System játékkonzol japán változata.
 Football Club, labdarúgóklubok egyik gyakori típusa.